

Geografia 
 La Navidad – insediamento storico fondato su Haiti da Cristoforo Colombo nel 1492
 Navidad – comune del Cile nella provincia Cardenal Caro

Persone 
 Patricia Navidad – attrice e cantante messicana

Altro 
 Laura Navidad – album di cover della cantante italiana Laura Pausini
 Navidad (film) – film del 2009 diretto da Sebastián Lelio

Pagine correlate 
 Feliz Navidad